AYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waycross (Stati Uniti d'America)
 ays – codice ISO 639-3 della lingua sorsogon ayta